Бронзовая птица:

 «Бронзовая птица» — роман Анатолия Рыбакова.
 «Бронзовая птица» (1974) — трёхсерийный телефильм Николая Калинина, экранизация одноимённого романа Анатолия Рыбакова.